Ножкино — название населённых пунктов в России:

 Ножкино — село в Чухломском районе Костромской области.
 Ножкино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ножкино — село в Петровском районе Саратовской области.
 Ножкино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ножкино — деревня в Удомельском районе Тверской области.